Rokytnice est un toponyme qui peut désigner :

Rokytnice, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Rokytnice, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Rokytnice nad Jizerou, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec ;
 Rokytnice nad Rokytnou, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Rokytnice v Orlických horách, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie